Златарица () — город в Болгарии. Находится в Великотырновской области, входит в общину Златарица. Население составляет 2757 человек.

История

24 ноября 1877 года, в ходе Русско-турецкой войны, здесь произошло сражение между частями русской императорской армии и войском Османской империи.

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Златарица — Михайл Ганев (БСП).

Примечания

Ссылки 

 Информация за община Златарица
 Сайт на Община Златарица
 Статистика населения.

 
  

Города Великотырновской области